

П'єтросу () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Тетеруші.
 П'єтросу () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Онічень.
 П'єтросу () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Костешть.

П'єтросу () — село у Фалештському районі.